Вадим Александрович Панин (род. 10 февраля 1984, Москва, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда.

Достижения 
 2005 — финалист Кубка ФИБА-Европа.
 2006 — обладатель Кубка ФИБА-Европа.
 2007 — финалист Кубка Европы, серебряный призёр чемпионата России.
 2009 — бронзовый призёр Кубка ФИБА-Европа.
 2011 — победитель чемпионата Единой лиги ВТБ, серебряный призёр чемпионата России.

Личная жизнь 
Отец Вадима Панина погиб в катастрофе в московском метро 15 июля 2014.

Статистика

Примечания 

Баскетболисты России
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК «Урал-Грейт»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Химки»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки БК «Зенит-2» Санкт-Петербург